Алег (, ) — город в южной части Мавритании, административный центр области Бракна.

Географическое положение 
Город расположен в 262 км к юго-востоку от столицы страны, города Нуакшот, на высоте 43 м над уровнем моря, недалеко от государственной границы с Сенегалом.

Климат

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляла 28 304 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Известные уроженцы 
В Алеге родился бывший президент Мавритании — Сиди Мохаммед ульд Шейх Абдуллахи.

Примечания 

Города Мавритании